Il supergruppo della labuntsovite è un supergruppo di minerali comprendente i seguenti gruppi:
 gruppo della nenadkevichite
 gruppo della vuoriyarvite
 gruppo della paratsepinite
 gruppo della lemmleinite
 gruppo della gutkovaite
 gruppo della kuzmenkoite
 gruppo dell'organovaite
 gruppo della labuntsovite

Oltre ai precedenti gruppi, il supergruppo della labuntsovite comprende la paralabuntsovite-Mg che non è stata ancora assegnata a nessun gruppo.

labuntsovite